Tilbury – città inglese
Tilbury – villaggio del Canada